ORP „Zwinny” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez ścigacze okrętów podwodnych polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Zwinny” – jednostka projektu 122bis z lat 50. XX wieku, ex-radziecki BO-291 lub BO-344
 ORP „Zwinny” (354) – jednostka projektu 912M z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów